Gabrovizza – frazione di Sgonico in provincia di Trieste
 Gabrovizza, oggi Gabrovica pri Črnem Kalu – frazione di Capodistria
 Gabrovizza, oggi Gabrovica pri Komnu – frazione di Comeno